Чемпионат Польши 1970 — 27-е первенство, которое проходило с 8 по 25 февраля в Пётркув-Трыбунальском.

Таблица

Ссылки 
 XXVII Szachowe Mistrzostwa Polski Piotrków Trybunalski 1970
 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1970 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам